Above Suspicion é um filme de espionagem estadunidense de 1943 dirigido por Richard Thorpe e estrelado por Joan Crawford e Fred MacMurray. O roteiro foi adaptado do romance de mesmo nome da escritora Helen MacInnes.

Este filme marcou o fim da carreira de 18 anos de Crawford na MGM antes de ela assinar com a Warner Bros. Foi também o último papel de Conrad Veidt no cinema, ele morreu de ataque cardíaco semanas após o término das filmagens.

Sinopse
Na primavera de 1939, o professor Richard Myles e sua esposa Frances começaram sua lua de mel em uma pousada inglesa sob o nome de Sr. e Sra. Edward Smith. A primeira noite é interrompida pela chegada inesperada de Peter Galt, um ex-colega de Richard que agora trabalha no Ministério das Relações Exteriores. Ciente de que os noivos planejam viajar para o sul da Alemanha, Peter pede que eles vão em busca de um cientista que tenha informações sobre uma mina magnética que os alemães desenvolveram. Richard e Frances aceitam, pensando que sua condição de turistas os coloca acima de qualquer suspeita.

Elenco

Recepção
A Variety escreveu: "Tanto MacMurray quanto Crawford souberam lidar com seus papéis, apesar das desvantagens do roteiro", e o The New York Times comentou que: "Joan Crawford é uma heroína muito convincente". O crítico Howard Barnes escreveu no New York Herald Tribune: "Infelizmente, nem Joan Crawford nem Fred MacMurray parecem bastante brilhante o suficiente para desvendar as meadas emaranhadas deste melodrama".

 
 


Filmes dos Estados Unidos de 1943
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa da década de 1940
Filmes de espionagem dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Richard Thorpe
Filmes ambientados na Áustria
Filmes ambientados em Oxford
Filmes sobre a Alemanha nazista
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer
Filmes ambientados em Paris
Filmes ambientados em 1939
Filmes com trilha sonora de Bronisław Kaper